Tasche (engl. bag) steht für:
 Tasche, ein Behälter zum Transportieren von Gegenständen
 Tasche (Kleidung), ein Teil eines Kleidungsstücks
 Tasche (Billard), ein Begriff aus dem Billard
 Teigtasche, eine Speise
 in der Mathematik ein Synonym für Multimenge

Tasche ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Tasche (1957–2013), deutscher Schauspieler

Siehe auch:

Tasch
Taschen